Александр Степанович Качура (род. 1 января 1935) — председатель правления Государственной акционерной холдинговой компании «Артём», г. Киев, Герой Украины (2002).

Кандидат технических наук (1975), профессор (1996), академик АИНУ (1992).

Биография 
Родился 1 января 1935 года в г. Семёновка Черниговской области. Украинец.

Окончил Московский электротехнический институт связи, радиофакультет (1952−1957), инженер-электрик.

Автор и соавтор 12 научных статей и 3 изобретений.

Деятельность 
 В 1957−1963 — инженер, начальник лаборатории, Радиотехнический завод Министерства судостроительной промышленности, г. Серпухов Московской области.
 В 1963−1984 — заместитель главного конструктора, заместитель генерального директора, Киевский радиозавод Министерства общего машиностроения СССР.
 С 1984 — главный инженер, генеральный директор (с 1988), Киевское ПО им. Артёма Министерств авиационной промышленности СССР.
  1996 — 2005 президент − председатель правления, ГАХК «Артём».
 С 2002 — член коллегии Министерства промышленной политики Украины.

Кандидат в народные депутаты Украины 3 и 4 созывов. Доверенное лицо Л. Кучмы в г. Киеве на выборах Президента Украины в 1999 году.

Семья 
 Отец — Степан Панасович (1914—1943).
 Мать — Анна Филипповна (1908—1991).
 Жена — Аэлита Георгиевна (род. 1935).
 Дети — сын Леонид (род. 1961) и дочь Юлиана (род. 1976).
 Внуки - Карина (род. 1986.

Награды 
 Герой Украины (с вручением ордена Державы, 23.05.2002 — за выдающиеся личные заслуги перед Украинским государством в развитии отечественного машиностроения, многолетний самоотверженный труд).
 Награждён орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта» (1982), медалями.
 Лауреат Государственной премии УССР в области науки и техники (1984).
 Заслуженный машиностроитель Украины.
 Почётный знак отличия Президента Украины (1995).
 Почётная грамота Кабинета Министров Украины (2004).

Примечания

Ссылки 
 Качура Олександр Степанович 
 Качура Олександр Степанович - БІОГРАФІЯ 
 АЛЕКСАНДР КАЧУРА: «ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ ДОЛЖНЫ СТИМУЛИРОВАТЬ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ТРУД»

Выпускники вузов Москвы
Заслуженные машиностроители Украины